Константан (от , род.п.  — постоянный, неизменный) — термостабильный сплав на основе меди (около 59%) с добавкой никеля (39—41%) и марганца (1—2%).

История 
Впервые получен американским изобретателем Эдвардом Вестоном в 1888 году как материал для катушек электроизмерительных приборов, сопротивление которого не зависит от температуры.  Изобретатель назвал его «Сплав № 2», но германские производители, у которых он разместил заказ на производство проволоки из нового материала, дали ему собственное наименование «Константан», под которым он получил известность.

Свойства 
Сплав имеет:

 высокое удельное электрическое сопротивление (около 0,5 мкОм·м);
 минимальное значение температурного коэффициента электрического сопротивления;
 высокую термоэлектродвижущую силу в паре с медью, железом, хромелем;
 коэффициент теплового расширения 14,4 °C−1;
 плотность 8800—8900 кг/м3;
 температура плавления около 1260 °C;
 хорошо поддаётся обработке.

Идёт на изготовление термопар, активного элемента тензодатчика, реостатов и электронагревательных элементов с рабочей температурой до 400—500 °C, измерительных приборов высокого класса точности.

См. также 
Манганин

Примечания

Ссылки 
 
  Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Марки.

Сплавы меди
Прецизионные сплавы